Le nom Andover peut désigner :

Toponyme

Canada 
 Andover, paroisse du Nouveau-Brunswick.
 Perth-Andover, village du Nouveau-Brunswick.

États-Unis 
 Andover (Connecticut)
 
 Andover (Illinois)
 Andover (Iowa)
 Andover (Kansas)
 Andover (Maine)
 Andover (Massachusetts)
 North Andover (Massachusetts)
 Andover (Minnesota)
 Andover (New Hampshire)
 Andover (New Jersey)
 Andover Township (New Jersey)
 Andover (New York)
 Andover, un village du comté d'Allegany, dans l'État de New York.
 Andover (Ohio)
 Andover (Dakota du Sud)
 Andover (Vermont)

Royaume-Uni 
 Andover (Hampshire)

Autres 
 Andover ou Phillips Andover,  lycée et école préparatoire située à Andover (Massachusetts)
 Avro Andover et Hawker Siddeley Andover, deux types d'avion militaire de transport britannique
 , une ancienne base de la Royal Air Force
 Andover.net, un des anciens noms de l'OSTG